Натуральне число 340
 340 рік до нашої ери
 340 рік нашої ери